Penny – moneta o valuta utilizzata in molte nazioni di cultura anglosassone

Personaggi immaginari
 Penny – personaggio della sitcom The Big Bang Theory
 Penny – personaggio del media franchise L'ispettore Gadget
 Penny – personaggio del film Disney Le avventure di Bianca e Bernie
 Penny – personaggio del film Disney Bolt - Un eroe a quattro zampe

Persone
Andrew Penny – direttore d'orchestra britannico
Brendan Penny – attore canadese
Diego Penny – calciatore peruviano
Joe Penny – attore britannico
Laurie Penny – giornalista e scrittrice britannica
Sydney Penny – attrice televisiva e attrice cinematografica statunitense
Thomas Penny – medico ed entomologo inglese

Altro 
 Penny – moneta decimale britannica, in uso dal 1971
 Penny – moneta pre-decimale britannica
 Penny – variante del nome proprio di persona italiano femminile Penelope
Penny Market detta anche semplicemente Penny – catena di supermercati
Fiat Penny – veicolo commerciale prodotto dalla Fiat, derivato dalla Duna